Соревнования в беге на 400 метров у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2012 года прошли на Олимпийском стадионе 27,28 и 29 июня.

Призёры

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+3)

Результаты

Предварительные забеги 
 Первые 4 места из каждого забега напрямую попадают в полуфинал (Q), также к ним добавляются 4 атлета с лучшим временем (q)

Полуфинал 
 Первые 2 места из каждого забега напрямую попадают в полуфинал (Q), также к ним добавляются 2 атлета с лучшим временем (q)

Финал

Примечания

Ссылки 

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике 2012
Бег на 400 метров на чемпионатах Европы по легкой атлетике